Louis Bril (1939- ), homme politique belge ;
 Manon Bril (?), de son vrai nom Manon Champier, vidéaste française ;
 Matthijs Bril (1550-1583), peintre et graveur flamand, frère de Paul Bril ;
 Paul Bril (1553 ou 1554-1626), peintre et graveur flamand, frère de Matthijs Bril.

Homonymie de patronyme